Martín García (isola), isola del Rio della Plata che costituisce un'enclave dell'Argentina in acque uruguaiane 
Martín García (tennista), tennista argentino
Martín Raúl García, ex calciatore peruviano di ruolo difensore